Баланівка — село в Україні, Вінницькій області, Бершадському районі.
 Баланівка — історична місцевість у місті Буча Київської області.